E – piąta litera alfabetu łacińskiego, siódma litera alfabetu polskiego.

E 
 – rzeka w Szkocji
 – singel zespołu Big Bang
 izomeria geometryczna (od niem. entgegen – „naprzeciw”),
 oznaczenie energii w fizyce,
 moduł Younga
 eksa – nazwa przedrostka w układzie SI odpowiadającego mnożnikowi 1018,
 cyfra symbolizująca decymalną wartość 14 w układzie szesnastkowym,
 nazwa dźwięku muzycznego
 wschód (z ang. east) – jedna ze stron świata, oznaczenie długości geograficznej wschodniej (zobacz: N, S, W),
 międzynarodowy kod samochodowy Hiszpanii,
 początkowy znak w kodach E, służących do oznaczania dodatków do żywności (np. E100); litera E wskazuje, że dany dodatek jest dopuszczony do użycia w Unii Europejskiej,
 początkowy znak w systemie oznaczeń międzynarodowych dróg w Europie, oznaczanych zielonymi prostokątnymi tablicami z białym napisem, np. E 30, E 28. Litera "E" sygnalizuje jednoznaczność oznaczeń dróg w obrębie całej Europy,
 początkowy znak w oznaczeniach europejskich długodystansowych szlaków pieszych (E1-E11).
 język programowania.
 język programowania.
 E – wyróżnik tablic rejestracyjnych województwa łódzkiego
 E – kategoria poboru do wojska, oznaczająca osobę trwale niezdolną do służby
  polski proszek do prania, który produkowany jest od 1969 roku przez zakłady Pollena-Wrocław.
 oznaczenie natężenia pola elektrycznego

e 
 ładunek elementarny (stała fizyczna),
 symbol elektronu,
 stała matematyczna – podstawa logarytmu naturalnego (liczba Eulera, liczba Nepera, e≈2,718),
 częsty skrót nazwy menedżera okien Enlightenment
  – symbol IPA samogłoski
 ℮ – znak e (oznaczenie tolerancji wyrobu paczkowanego zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 76/211/EWG)

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.